Бйорген (Bjørgen) — це прізвище, яке може містити посилання на:
 Маріт Бйорген, норвезька гірськолижниця
 Ренді Бьорген, норвезький профспілковий діяч